Войску́нский — фамилия. Известные носители:

 Войскунский, Александр Евгеньевич (род. 1947) — российский психолог.
 Войскунский, Евгений Львович (1922—2020) — русский писатель-фантаст.